Cette page contient les pages d'homonymie de Amazone, L'Amazone et Les Amazones. 

Les Amazones sont un peuple de femmes guerrières dans la mythologie grecque.

La guerrière amazone est un stéréotype du personnage de fiction.

Forme « Amazone », « Amazones » et « L'Amazone »

Géographie 
 L'Amazone est un fleuve d'Amérique du Sud.

Arts et culture 
Amazone peut désigner :
 Amazone (), film américano-finlandais réalisé par Mika Kaurismäki en 1990 ;
 Amazone, film français réalisé par Philippe de Broca en 2000.

L'Amazone peut désigner :
 L'Amazone, tableau de Amedeo Modigliani.

Marine 
Amazone peut désigner :
 Amazone, frégate de la Marine royale française (1778) ;
 Amazone, sous-marin de la Marine nationale française, de la classe Diane (1926) ;
 Amazone, sous-marin de la Marine nationale française, de la classe Aréthuse (1958) ;
 Amazone, voilier allemand (1909) ;
 .

 Autres 
Amazone  peut aussi désigner :
 monter en amazone,  signifie chevaucher avec les deux jambes du même côté du cheval ;
 Amazone, genre regroupant une trentaine d'espèces d'oiseaux appartenant à la famille des Psittacidae ;
 amazone, vêtement féminin destiné à monter en amazone ;
 (1042) Amazone, astéroïde.

Amazones peut désigner :
 Amazones du Dahomey, un ancien régiment militaire entièrement féminin fons du Royaume du Danhomè ;
 Amazones de Syrie, nom officieux donné à une unité des Forces de défense nationale ;
 amazones, nom officieux donné aux gardes du corps de Mouammar Kadhafi.

 Forme « Les Amazones » 
Les Amazones peut désigner :
 Les Amazones, tragédie mythologique composée par la dramaturge française Anne-Marie du Boccage et créée en 1749 ;
 Les Amazones, onzième histoire de la série Les Centaures de Pierre Seron ;
 Les Amazones, pièce de théâtre écrite en 2003 par Jean-Marie Chevret et mise en scène Jean-Pierre Dravel et Olivier Macé, au Théâtre Rive Gauche ;
 Les Amazones (Le guerriere dal seno nudo), film réalisé par Terence Young, sorti en 1973 au cinéma ;
 Les Amazones, pièce de théâtre de Jean-Marie Chevret avec Chantal Ladesou, Sonia Dubois et Fiona Gelin ;
 Les Amazones d'Afrique, groupe de chanteuses d'Afrique de l'Ouest ;
 Les Amazones, trois ans après'', pièce de théâtre de Jean-Marie Chevret avec Chantal Ladesou, Sonia Dubois et Marie-Sophie L..

Voir aussi 
 Forêt amazonienne
 Monter en amazone, façon de monter à cheval
 Amazonen-Werke, constructeur allemand de machines agricoles et pour l’entretien professionnel des espaces verts

Homonymie de titre